В одиночному розряді тенісного турніру Waikoloa Championships 2002, який проходив в рамках Туру WTA 2002, Кара Блек здобула титул, у фіналі перемігши Лізу Реймонд 7-6(1), 6-4.

Сіяні гравчині 

  Анна Кремер (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (фінал)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)

 Мейлен Ту (2-ге коло)
 Марісса Ірвін (2-ге коло)
 Кончіта Мартінес (чвертьфінал)
 Аліна Жидкова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Waikoloa Championships